Все́волод Матве́ев:
 Матвеев, Всеволод Борисович (род. 1967) — российский учёный-онколог, член-корреспондент РАН.
 Матвеев, Всеволод Николаевич (1906—1973) — советский учёный, инженер-аэродинамик, специалист в области механики полёта.